Graham é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Graham (Arizona)
Condado de Graham (Kansas)
Condado de Graham (Carolina do Norte)

Desambiguações de topônimos